Divotvorný klobouk může mít dva významy:
 Divotvorný klobouk (divadelní hra) – divadelní hra
 Divotvorný klobouk (film) – stejnojmenný film